Kohlschütter ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti:

 Ernst Arnold Kohlschütter (1883—1969), nemški astronom in astrofizik.
 Ernst Kohlschütter (1837—1905), nemški zdravnik.
 Ernst Volkmar Kohlschütter (1812—1889), nemški evangeličanski teolog.
 Karl Christian Kohlschütter (1764—1837), nemški pravnik.
 Volkmar Kohlschütter (1874—1938), nemški kemik.